Tidens tecken kan avse:

Tidens tecken (album av Kjell Höglund)
Tidens tecken (kristet musikalbum)